5-й сезон Мирового шоссейного рейтинга FICP — велошоссейного сезонного турнира 1988 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 1988 на Memoire du cyclisme